Ферро () — італійське та іспанське прізвище а також топонім.

Персоналії 
 Ферро (прізвище)

Топоніми 
 Серра-ді-Ферро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.
 Ферро () — одна з колишніх назв острова Ієро ( з архіпелагу Канарських островів.

Інше 
 «Ферро-ЗНТУ» — український баскетбольний клуб із Запоріжжя, заснований 1972 року.
 «Ферро Карріль Оесте» () — аргентинський спортивний клуб.